Walerstein ist der Familienname folgender Personen:

Gregorio Walerstein (1913–2002), mexikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
Marcela Walerstein (* 1971), venezolanische Schauspielerin